La Formule Quattlebaum est utilisée pour mesurer la capacité financière du particulier de faire face au risque. Plus celui-ci est élevé et plus le particulier est en mesure d'investir en actifs risqués.

Niveau de risque = (Avoir net/Consommation) x (1/Risque 1) x (1/Risque 2)

- Le risque 1 est la probabilité que le revenu courant cesse pendant six mois ou plus ;

- Le risque 2 est la probabilité que la valeur marchande de l'avoir net possédé actuellement chute de plus de 10 %.

Un indice supérieur à 15 serait satisfaisant. De plus si le risque associé à l'emploi est indépendant du risque associé à l'avoir, le particulier pourrait accroître davantage la proportion d'actifs risqués.

Référence 
AVERSION: THE KEY TO DETERMINING INDIVIDUAL RISK

Finances personnelles